Скорботники Сіону (Євр. Avelei Tziyon) - термін, що використовується для позначення ряду єврейських груп протягом століть.

 Караїмська підсекта, заснована Даніелем аль-Кумісі наприкінці ІХ століття н. е.
 Пізніше караїмська громада, що жила в Константинополі в пізньому середньовіччі . Можливо, це були вигнанці, які покинули Єрусалим під час хрестових походів.
 Єврейська група, яка живе в горах Ємену, як описав Бенджамін з Тудели. Вони постили протягом тижня і жили в печерах.

Крім того, цей термін життєво важливий у фразі, яка використовується в єврейському ритуалі трауру. У поширеному юдаїзмі скорботним висловлюють співчуття "הַמָּקוֹם יְנַחֵם אֶתְכֶם בְּתוֹךְ שְׁאָר אֲבֵלֵי צִיּוֹן וִירוּשָׁלָיִם", "Нехай Всезнаючий (Один) втішить вас серед залишків скорботних людей на Сіоні та в Єрусалимі" протягом усього періоду Шиви.

Див. також 

 Сіон та Єрусалим у єврейській молитві та ритуалі
Караїмізм